Jebel (Timiş)
Jebel Marra
El Jebel
Jebel Musa
Jebel Toubkal

Veja também
Jabal

Desambiguações de topônimos